Rezultaty Rajdu Szwecji (54th Uddeholm Swedish Rally), 2. rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2005 roku, który odbył się w dniach 11-13 lutego:

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki

Klasyfikacja po 2 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Szwecja
2005
2005 w Szwecji